Пираньяс (Алагоас) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Пираньяс (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Пираньяс-Асу — река в Бразилии.